Белогузово — название населённых пунктов.

Россия 
 Белогузово — деревня в Вачском районе Нижегородской области.
 Белогузово — деревня в Велижском районе Смоленской области.
 Белогузово — деревня в Щёкинском районе Тульской области.